Franchina ist der Familienname folgender Personen:
 Basilio Franchina (1914–2003), italienischer Filmschaffender
 Nino Franchina (1912–1987), italienischer Bildhauer
 Sandro Franchina (1939–1998), italienischer Dokumentarfilmer